Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Verneuil :
 Gare de Verneuil-l'Étang ;
 Gare de Verneuil-sur-Avre ;
 Gare de Verneuil-sur-Serre ;
 Gare de Verneuil-sur-Vienne ;
 Gare de Vernouillet - Verneuil.

Verneuil